Kop of Kopje kan verwijzen naar:

Afkortingen 
 Kinima Oikologon Perivallontiston, een politieke partij in Cyprus
 Cypriotische voetbalbond (Kupriaki Omospondia Podosferou)
 Kunstenaars Ontmoetings Plaats, een stichting in Breda
 Luchthaven Nakhon Phanom met IATA-luchthavencode KOP, de regionale luchthaven van de Thaise stad Nakhon Phanom
 Grensbewakingskorps van het Poolse leger (Korpus Ochrony Pogranicza) een voormalig deel van het Poolse leger

Anatomie of daaraan gerelateerd 
 hoofd (anatomie), lichaamsdeel van mensen en andere dieren, ook wel kop genoemd
 kop (insect), idem bij insecten
 kopje (poes), het gedrag waarbij een kat zijn kop stevig langs iets strijkt: kopjes geven
 kop (numismatiek), het portret op een munt, zonder de schouders
 kop of kruis, de voorzijde van een munt, zie Kruis en munt
 hoofdkaas, ook geperste kop genoemd, een gerecht met delen van een varkenskop

Architectuur 
 het woongedeelte van een kop-hals-rompboerderij
 kop (molen) het draaibare bovenstuk wordt (afhankelijk van het molentype) kop of kap genoemd
diamantkop, piramidevormig ornament

Geografie 
 Kop (Lokeren) of Bergendries, een wijk van de Belgische stad Lokeren
 Kop van Noord-Holland, het noordelijk deel van de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Kop van Overijssel, een naar het noorden uitstekend deel van de Nederlandse provincie Overijssel
 Kop van Zuid, een wijk van de Nederlandse stad Rotterdam, op de zuidoever van de Nieuwe Maas
 Kop van 't Land, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Dordrecht
 Kopje van Bloemendaal, een 43 meter hoge duintop in de Nederlandse plaats Bloemendaal
 Kop Nück, een plaats in de Duitse gemeente Bad Münstereifel

Muziek 
 kop (muziekinstrument), deel van een snaarinstrument, het uiteinde van de hals

Personen 
 Arij Kop (1902 - 1941), een  geëxecuteerde Nederlands verzetsman
 August Kop (1904 – 1945), een hockeyer uit Nederland
 Hans van der Kop (1923 - 2004), een Nederlands marinevlieger en schrijver
 David van de Kop of David Vandekop (1937 – 1994), een Zeeuwse tekenaar en beeldhouwer

Techniek 
 cilinderkop, het bovenste deel van de verbrandingskamer van een motor
 schroefkop of boutkop, het verdikte deel dat gebruikt wordt om deze te draaien
 magneetkop, ook wel leeskop of schrijfkop, een onderdeel dat informatie leest of schrijft op magnetische informatiedragers
 kopmaken, een trein die van rijrichting verandert maakt kop

Overig 
 kop (baksteen), de zijde van een baksteen die de kleinste oppervlakte heeft
 kop (inhoudsmaat), een oude maat; in het Nederlands metriek stelsel stond 1 kop gelijk aan 1 liter
 kopje of kop (drinkgerei)
 kop (typografie), korte tekst boven een artikel, hoofdstuk of paragraaf
 krantenkop, kop in een krant die door opmaak of inhoud de aandacht trekt naar een paragraaf of artikel
 bovenkop of chapeau, aanvullende kop boven de hoofdkop
 The Kop, aanduiding voor een aantal staanplaatstribunes in Engelse voetbalstadion, in het bijzonder in Anfield, het stadion van FC Liverpool

Zie ook 
 Koppen (doorverwijspagina)
 Hoofd (doorverwijspagina)
 Titel (doorverwijspagina)
 Kopjeduikelen
 Kop-van-jut
 De kop van de kat was jarig
 Mike, de kip zonder kop
 Kop-romplengte